El Torneig de Sant Petersburg 2020, oficialment conegut com St. Petersburg Open 2020, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 18 d'octubre de 2020 al Sibur Arena de Sant Petersburg, Rússia. El torneig s'havia de celebrar la setmana del 21 de setembre però degut a la pandèmia per coronavirus es va ajornar unes setmanes en coincidir amb les noves dates de celebració del Roland Garros. A causa de la suspensió de diversos torneigs en la part final del calendari, el torneig va augmentar de categoria passant de les sèries 250 a sèries 500.

El tennista local Andrei Rubliov va guanyar el quart títol de la temporada, el segon de categoria 500.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2020
ATP Tour 2020